Односторóнняя восьмёрка ( — «одинарный булинь на середине верёвки») — незатягивающаяся петля, которую завязывают исключительно на середине троса. Применяют в спелеотуризме для создания точки крепления на основной альпинистской верёвке.

Достоинства 
 Сравнительно легко завязывать одной рукой
 Петлю для крепления располагают в желаемом направлении вдоль верёвки (вверх или вниз)
 Нет надобности в контрольном узле

Недостатки 
 Петля надёжно работает лишь в заданную при завязывании сторону
 Легко ошибиться при завязывании

Применение

В морском деле 
 Для создания петли на середине троса в такелажных работах

В спелеотуризме 
 Для создания точки крепления на базовой верёвке при оборудовании полиспаста при ПСР или навеснóй переправе

Литература 
 Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday ISBN 0-385-04025-3
 Авт.-сост. В. В. Ткаченко, С. И. Стовбун, Худож. У34 Н. Н. Колесниченко, Узлы и сети, — ООО «Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2002. — 94, |2| с. — (Удачная рыбалка).

Примечания

Ссылки 
 Направленная восьмёрка  — статья на сайте animatedknots.com

См. также 
 Список узлов

Булини 

Узлы на середине верёвки
Незатягивающиеся петли
Спелеотуризм
Узлы, применяемые в альпинизме
Узлы